Саранская ТЭЦ — предприятия энергетики в городе Саранске:

 Саранская ТЭЦ-1
 Саранская ТЭЦ-2